Świat Bobbiego (ang. Bobby’s World, 1990-1998) – kanadyjsko-amerykański serial animowany opowiadający o przygodach Bobbiego – czteroletniego chłopca o wybujałej wyobraźni.

Postacie 
 Bobby Generic – główna postać serialu. Jest to chłopiec o ogromnej wyobraźni. Jest wielkim fanem Kapitana Squasha.
 Roger – pies Bobbiego.
 Martha Generic – matka Bobbiego, zajmuje się domem i dziećmi.
 Howard „Howie” Generic – ojciec Bobbiego.
 Derek Generic – dziesięcioletni brat Bobbiego, uwielbia się sprzeciwiać.
 Kelly Generic – czternastoletnia siostra Bobbiego, ma najlepszego chłopaka pod słońcem – George’a. Uwielbia się drażnić z Bobbym, kiedy coś przeskrobie.
 Bliźniaki Generic – bracia Bobbiego.
 Wujek Ted – wujek Bobbiego i brat Marthy.
 Ciotka Ruth – ciotka Bobbiego i siostra Marthy.
 Kapitan Squash – idol Bobbiego, często pojawia się w snach, kiedy Bobby ma jakąś niezwykłą wyobraźnię.

Wersja polska 
Wersja polska: Telewizyjne Studia Dźwięków Warszawa (emisja w TVP1), Master Film (emisja w TVN, Fox Kids, Jetix Play)
Reżyseria: Barbara Sołtysik, Miriam Aleksandrowicz
Dialogi: Marzena Kamińska, Joanna Klimkiewicz
Dźwięk: Jerzy Rogowiec, Marcin Ejsmund
Montaż: Elżbieta Joel, Anna-Luiza Mucha
Kierownik produkcji: Krystyna Dynarowska, Ala Siejko
Wystąpili:
 Joanna Wizmur – Bobby Generic
 Andrzej Ferenc – 
 Howie Mandel,
 Howard Generic
Ewa Serwa – Martha Generic
Agata Gawrońska – Kelly Generic
Jacek Wolszczak – Derek Generic
Stefan Knothe – wujek Ted
Krystyna Królówna – ciotka Ruth
Hanna Kinder-Kiss – Jackie
Adam Bauman – Kapitan Squash
Włodzimierz Press – komentator meczu baseballowego (odc. 58)
Ryszard Olesiński – 
 pan Jones (odc. 58),
 sędzia na ringu (odc. 58),
 członek Sił Specjalnych Dereka (odc. 59)
Monika Wierzbicka – matka Jackie (odc. 58)
Ryszard Nawrocki – Lodowy Król (odc. 59)
Jacek Braciak – dostawca kaset video (odc. 59)
Cezary Kwieciński – dostawca pizzy (odc. 59)
Dorota Lanton
Grzegorz Wons
Jacek Bończyk
i inni

Lektor: Andrzej Butruk

Odcinki 
 Serial składa się z 7 serii.
 Serial liczy 80 odcinków, z czego w Jetix Play było emitowanych tylko 20. odcinków.
 Emitowany był na antenie Jetix Play, TVN (71 odcinków) i Fox Kids oraz TVP1.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1990
Seriale telewizyjne zakończone w 1998